Sei Balai (plaats), een plaats in Indonesië
Sei Balai (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing